A -radikálisok (más néven gyökök vagy kulcsok) a legtöbb kínai szótár hagyományos rendszerezési alapját adó radikálisok, szám szerint 214. A rendszer a nevét az 1716-ban kiadott  szótárról kapta, bár előtte már az 1615-ben kiadott  szótárban is szerepeltek. Bár a -radikálisok számítanak standardnak, a mai modern szótárak egy része már kevesebb radikálist listáz, mivel a -radikálisok egy része már nem alkot olyan írásjegyeket, amelyek a modern szóhasználatban gyakran előfordulnának. Éppen emiatt például az Oxford Concise English–Chinese Dictionary () 188 radikális alapján rendszerezi az írásjegyeket, a  pedig 189 radikálist tartalmaz.

Táblázat

Jegyzetek

Források

További információk 
 
 A radikálisok koreai magyarázatai 

Kínai írás
Koreai nyelv
Japán nyelvek